Турнирът за Купата на България по волейбол сезон 2016/2017 се провежда през месец май 2017 г., в периода 01-05.05.2017 г. в София.

Мачовете се провеждат в спортна зала „Христо Ботев“.

Регламент 
Във турнира вземат участие всички отбори от НВЛ-жени за сезон 2016/2017: ВК Левски София ВК Раковски Димитровград ВК Славия ЙЕБ-Шумен 05 ВК ЦСКА София ВК Марица (Пловдив) ВК Казанлък Волей.

Отборите са разпределени във 2 групи: Гупа А с отборите на ВК Славия ВК Марица (Пловдив) ВК Казанлък Волей.

Група Б с останалите 4 отбора: ВК Левски София ВК Раковски Димитровград ЙЕБ-Шумен 05 ВК ЦСКА София.

Първите 2 отбора от всяка група се класират за полуфиналите.

Група А

Група Б

Финален етап 
04-05-2017 16.30

04-05-2017 19:00

05-05-2017 18:00

Източници 

 bgvolleyball.com

Купа на България по волейбол жени
Състезания по волейбол в София